YGE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gorge Harbor (Canada)